Sanna heißen folgende geographischen Objekte:
 Cernay (Haut-Rhin), Ort in Frankreich
 Sanna (Italien), Ort in Italien
 Sanna (Schweden), Ort in Schweden
 Madonna di Sanna, Ortsteil von Beverino in Italien
Flüsse:
 Sanna (Inn), Nebenfluss des Inn in Tirol
 Sanna (Weichsel), Nebenfluss der Weichsel in Polen

Sanna ist der Name folgender Personen:
 ein Vorname, siehe Sanna (Vorname) – dort auch zu Namensträgern

Familienname:
 Ignazio Sanna (* 1942), Erzbischof von Oristano
 Salvatore A. Sanna (1934–2018), italienischer Lyriker
 Simone Sanna (* 1978), italienischer Motorradrennfahrer

Sanna, Weiteres:
 Sanna (Schiff), Fischereiforschungsschiff des Grønlands Naturinstitut
 Museo Nazionale G. A. Sanna, Museums in Sassari

Siehe auch:
 Sana